Bangi steht für:

 Bangi, Bantusprache
 Bangi (Afghanistan), Distrikt in Afghanistan
 Bangi (Nepal), Ort in Nepal
 Bangi (Selangor), Ort in Malaysia
 Bangi, Insel in Malaysia, siehe Pulau Banggi
 Bangi (Khanabad), Nebenfluss des Khanabad in Afghanistan
 Bangi, Gemeinde in Niger, siehe Bangui (Niger)

Bangi ist der Nachname von:
 Shamim Bangi (* 1993), ugandische Badmintonspielerin.